Segismundo hace referencia a varios artículos:

Personas

Soberanos:
Segismundo (rey de los burgundios)  (¿?-524), rey de la Burgundia (516-524), canonizado por la iglesia católica;. 
Segismundo I Kestutaitis  (post. 1350-1440), gran duque de Lituania (1432-1440); 
Segismundo de Luxemburgo (1368-1437), elector de Brandeburgo (1378-1388 y 1411-1415), rey de Hungría y Croacia (1387-1437), de Bohemia (desde 1419), y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1433-1437), último emperador de la Casa de Luxemburgo.
Segismundo I Kęstutaitis (desp. 1350-1440), gran duque de Lituania (1432-1440);
Segismundo I de Anhalt-Dessau (1368-1405), duque de Anhalt-Dessau;
Segismundo de Austria  (1427-1496), duque  y luego achiduque de Austria Anterior; fue un Habsburgo que gobernó el Tirol de 1446 a 1490;
Segismundo de Baviera (1439-1501), duque de Baviera-Múnich (1460-1467), y luego duque de Baviera-Dachau hasta su muerte;
Segismundo II de Anhalt-Dessau (?-1452/1458), duque de Anhalt-Dessau;
Segismundo I Jagellón el Viejo (1467-1548), rey de Polonia  (1506-1548) y gran duque de Lituania;
Segismundo II Augusto Jagellón (1520-1572), rey de Polonia y gran duque de Lituania (1548-1572). Era hijo de Segismundo I y de la princesa Bona Sforza de Milán.
Segismundo de Magdeburgo (1538-1566), principe-obispo de Magdeburgo y de Halberstadt ;
Juan Segismundo de Zápolya  (1540-1571) , noble húngaro, conde de Szepes, primer príncipe de Transilvania (1541-1571); fue rey electo (rex electus) de Hungría como Juan II (mas nunca fue coronado o reinó).
Segismundo Rákóczi  (c. 1555-1608), príncipe de Transilvania (1607-1608)
Segismundo Forgách (1560-1621), noble húngaro, Nádor de Hungría (1618-1621).  
Segismundo III Vasa (1566-1632), rey de Polonia con el nombre de Segismundo III (1587-1632), rey de Suecia con el nombre de Segismundo I (1592-1599). 
Segismundo Báthory (1572-1613), noble húngaro, príncipe de Transilvania (1588-1602);
Juan Segismundo I de Brandeburgo (1572-1619), margrave de Brandeburgo, príncipe elector (1608-1619) y administrador del Ducado de Prusia desde 1612;
Segismundo Francisco de Austria (1630-1665), archiduque de Austria;
Segismundo de Prusia (1896-1978)

Otras personalidades:
Sigismund Thalberg (1812-1871), músico suizo;
Segismundo Jaccoud (1830-1913), científico suizo;
Segismundo Bermejo (1833-1899), marino de guerra y político español, ministro de Marina (1897-1898), durante la guerra hispano-estadounidense;
Segismundo Moret  (1838-1913),  hacendista, literato y político español;
Segismundo Casado (1893-1968), militar español que tuvo especial protagonismo durante la etapa final de la guerra civil española;
Segismundo-Frédéric de Berckheim (general de división ca. 1850).

Música

Segismundo Toxicómano, grupo español de punk-rock de Vitoria (Álava, País Vasco)